Романенко Роман — вокаліст гурту SALEonly.
 Романенко Роман В'ячеславович — білоруський хокеїст, нападник.
 Романенко Роман Сергійович — український військовий діяч, молодший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Романенко Роман Юрійович — російський космонавт.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок